Malinniki () ist ein russischer Ortsname:
 Malinniki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Spitzings, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Malinniki (Twer) in der Oblast Twer
 Malinniki (Wologda) in der Oblast Wologda